Buschujew () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Sergejewitsch Buschujew (* 1985), russischer Bandy-Spieler
 Denis Dmitrewitsch Buschujew (* 1982), russischer Fußballtrainer
 Iwan Nikolajewitsch Buschujew (1800–1834), russischer Graveur in der Waffenfabrik von Slatoust
 Konstantin Dawidowitsch Buschujew (1914–1978), russischer Raketenkonstrukteur
 M. M. Buschujew, russischer Agronom und Rinderzüchter
 Nikolai Wladimirowitsch Buschujew (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Pawel „Busch“ Buschujew, russischer Metal-Gitarrist
 Wiktor Georgijewitsch Buschujew (1933–2003), russischer Gewichtheber

Buschujew bezeichnet:
 Buschujew-Rind, usbekische Rinderrasse (gezüchtet 1903–1918)